Brännström ist der Familienname folgender Personen:

 Brasse Brännström (1945–2014), schwedischer Schauspieler
 Erik Brännström (* 1999), schwedischer Eishockeyspieler
 Fabian Brännström (* 1974), deutscher Eishockeyspieler
 Gösta Brännström (1926–1997), schwedischer Leichtathlet
 Isac Brännström (* 1998), schwedischer Eishockeyspieler
 Moni Nilsson-Brännström (* 1955), schwedische Schriftstellerin
 Niklas Brännström (* 1970), schwedischer Eishockeyspieler

Siehe auch:
 Brändström